Karnivool — австралийская рок-группа из города Перт (крупнейший город и столица штата Западная Австралия). Музыкальный стиль группы сочетает в себе элементы прогрессивного рока и альтернативного рока /метала.

Биография 

Сформированные в 1996 году, Karnivool успели выпустить несколько одиночных синглов, два EP, а также дебютный альбом Themata, релиз которого состоялся в 2005 году в Австралии (анонс в США и Европе состоялся на два года позже).

Успех команды позволил им выступить у себя на Родине на нескольких крупных музыкальных фестивалях, таких как «Big Day Out» и «Rock-It». Вскоре после выпуска Themata последовал тур вместе с другой австралийской альтернативно-прогрессивной командой Cog.

Themata 

Полноформатный альбом Karnivool 2005 года. Название происходит от древнегреческого слова «Фем» — «thema» («theme», «themata»), — термин византийского административного и военного устройства. Однако трактовка этого термина в рамках альбома оценивается неоднозначно. Слово также может означать субъективную интерпретацию (толкование) устройства мира или же самой жизни, философию, которую нельзя постичь логически; это подобно тому, что вы инстинктивно ощущаете верным, и хотите познать саму его суть. Подобная концептуальность весьма характерна для коллективов прогрессивного направления музыки.

Дискография

Информация о Karnivool [EP] 

Композиции, вошедшие в альбом:
 Some More of the Same
 Box
 Konkrete Seed
 Fool Me

Синглы 
 «L1FEL1KE» (2003)
 «Shutterspeed» (2005)
 «Themata» (2005)

Награды и достижения 

На вручении премий WAMi Awards (Western Australian Music Industry Awards) — «Награждения за достижения в музыкальной индустрии Западной Австралии» в 2007 году Karnivool выиграли пять наград: 
 «Самое популярное выступление»
 «Самое популярное живое выступление»
 «Лучший мужской вокал» (Ian Kenny)
 «Лучший гитарист» (Andrew Goddard)
 «Лучшее Хард-рок выступление»

Три песни коллектива участвовали в хит-параде «Triple J» (австралийская радиостанция):

Состав участников 
 Ian Kenny — вокал (Birds of Tokyo)
 Andrew «Drew» Goddard — ведущая гитара
 Mark Hosking — гитара (Revolucion Street)
 Jon Stockman — бас-гитара (Floating Me)
 Steve Judd — ударные (The Arsonist)

Примечания

Ссылки 
 https://vk.com/karnivool_band
 Официальный сайт
 Веб-страница Karnivool на MySpace
 Страница Karnivool на Last.fm

Рок-группы Австралии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году